Kadirejo (Karanganom)
 Kadirejo (Pabelan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing